Gālīkesh kan syfta på följande platser:

Iran 

 Gālīkesh (kommunhuvudort i Iran), Golestan, 
 Shahrestān-e Gālīkesh, kommun, Golestan, 

Robotskapade Iranförgreningar